государственный переворот в эпоху абсолютизма
 Эпоха дворцовых переворотов (Россия)
 Дворцовый переворот в Румынии (1866)
В современном языке выражение «дворцовый переворот» используется для обозначения государственного переворота, который осуществляется приближёнными к смещённому руководителю людьми, то есть теми, кто уже находился во власти, но на второстепенных порно
.

Дворцовый переворот-насильственное взятие верховной власти с использованием военной силы в результате заговора.